Mien (nummer), een nummer uit 1974 van de elpee Vroeger of Later van de Nederlandse zanger Robert Long
 Mień, een plaats in het Poolse district Bielski, woiwodschap Podlachië
 De vrouwelijke afgeleide van de jongensnaam Willem, zie Willem (voornaam)
 Een van de officieel erkende etnische groepen in China, zie Yao (Aziatisch volk)
 Mien (meer), een kratermeer in Zweden